SCIM (сокращение от Smart Common Input Method) — система ввода, поддерживающая множество языков. Предназначена для Unix-подобных ОС. Предоставляет лёгкий и мощный программный интерфейс, уменьшающий разработку конкретного метода ввода.

Цели 

 Быть посредником для уже существующих систем ввода, таких как: UIM и m17n.
 Быть языковым движком для IIIMF.
 Поддерживать все возможные интерфейсы методов ввода.

Архитектура 
SCIM написан на C++. Имеет несколько абстрактных классов с целью упростить разработку и написание новых методов ввода. SCIM состоит из отдельных модулей, каждый из которых может быть динамически подгружен во время выполнения. Таким образом новый метод ввода можно поместить в свой модуль, что облегчает разработку и уменьшает время компиляции. Заявлено, что архитектура SCIM устроена проще чем XIM или IIIMF, однако всё же существует возможность работы вместе с любыми из них. Кроме того, SCIM можно использовать с GTK+ и Qt приложениями. Для Qt существует отдельный проект SKIM, который должен лучше подходить для KDE.

См. также 
 IME
 UIM
 IBus
 Google Japanese Input

 Anthy

Примечания

Ссылки 
  (Архивировано, последняя версия 28 июня 2014г.)
 Проект SCIM на sourceforge.net
 Проект SCIM на github.com 
 m17n 

Ввод-вывод
Методы ввода
Freedesktop.org